Josefina de Leuchtenberg (Milán, 14 de marzo de 1807-Estocolmo, 7 de junio de 1876) fue reina de Suecia y Noruega entre 1844 y 1859, como consorte del rey Óscar I. También fue princesa de Bologne, y duquesa de Galliera y de Leuchtenberg.

Biografía 
Era la hija mayor de Eugenio de Beauharnais, primer duque de Leuchtenberg (1817, por el rey Maximiliano I de Baviera) y de Augusta Amalia de Baviera (hija del rey Maximiliano I de Baviera y de la princesa Augusta Guillermina de Hesse-Darmstadt). Debía su primer nombre a su abuela paterna, la emperatriz Josefina, y su tercer nombre, Napoleona, al emperador Napoleón Bonaparte.

Matrimonio 

Se casó con Óscar, el príncipe heredero de Suecia y Noruega, el 22 de mayo de 1823 en el palacio de Leuchtenberg, en Múnich. El 19 de junio del mismo año se celebró una ceremonia en Estocolmo. Probablemente el matrimonio tenía también fines de legitimación dinástica, pues Josefina era descendiente, por línea materna, de Gustavo Vasa. Asimismo descendía a través de su madre del impopular rey Cristián II de Dinamarca. 

Seis días después de llegar a Suecia, tuvo que renunciar a su tercer nombre, Napoleona, debido a que Suecia se había alineado en el bando contrario a Napoleón durante las guerras de este en Europa. Llevó consigo varias joyas espectaculares heredadas de la emperatriz Josefina, elaboradas en prestigiosas joyerías de París. Esas joyas pertenecen aún hoy día a la familia real sueca.

En 1824 fue virreina de Noruega y habría de viajar acompañando a su marido a la capital de ese país, Kristiania (actual Oslo). Allí viviría la pareja unos cuantos meses antes de volver a Estocolmo.

A la muerte de Carlos XIV Juan de Suecia, Óscar I subió al trono y Josefina se convirtió en reina de Suecia y Noruega.

Entre sus actividades como reina se encontraban las obras de caridad. Manifestó gusto por la pintura y promovió las reformas propuestas por su marido. Era católica, y aunque consintió educar a sus hijos en la religión luterana, también luchó por la libertad religiosa, que fue permitida en 1860.

En su vida privada, padeció la infidelidad de Óscar, quien encontró una amante en la actriz Emilie Högqvist.

Josefina falleció el 7 de junio de 1876, en Estocolmo, a la edad de 69 años. Su funeral siguió el rito católico.

Descendencia 
 Carlos (1826-1872), duque de Escania, rey de Suecia y Noruega de 1859 a 1872 como Carlos XV.
 Gustavo (1827-1852), duque de Uppland. 
 Óscar (1829-1907), duque de Östergötland, rey de Suecia de 1872 a 1907 y de Noruega de 1872 a 1905 como Óscar II.
 Eugenia (1830-1889). 
 Augusto (1831-1873), duque de Dalecarlia.

Distinciones honoríficas 

 Dama de la Orden de Santa Isabel. ()
 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. ()

Ancestros

Referencias 

Reinas consortes de Suecia del siglo XIX
Reinas consortes de Noruega con los Bernadotte
Nobles francesas del siglo XIX
Casa de Beauharnais
Reinas consortes de Suecia con los Bernadotte
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Damas de la Orden de Santa Isabel
Nacidos en Milán
Damas grandes cruces de la Orden imperial de San Carlos
Fallecidos en Estocolmo